La Coppa di Romania 2017-2018 si è svolta dal 29 settembre 2017 al 2 maggio 2018: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale (a cui hanno partecipato le classificate dal quinto al dodicesimo posto al termine della regular season di Divizia A1 2015-16, escluse quelle retrocesse e quelle che hanno rinunciato alla partecipazione del campionato, più le tre neopromosse dalla Divizia A2 2016-17), quarti di finale (a cui si sono aggiunte le prime quattro classificate al termine della regular season di Divizia A1 2016-17), giocati con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Statistiche

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
Coppa di Romania (pallavolo maschile)